Манда — це власне ім'я та прізвище, яке може стосуватися імені Аманда.

Ім'я 

 Манда Ауфокс Гіллеспі, екологічний дизайнер, екологічний консультант та автор
 Манда Джаганнатх (нар. 1951), індійський політик
 Манда Віджай Мхатре, індійський політик, обраний у 2014 році
 Манда Офуїс (нар. 1980), нідерландська співачка та композитор

Прізвище 

 Карл Манда (1886—1983), гравець бейсболу Вищої ліги США у вересні 1914 року
 Хісако Манда (народилася 1958 р.), японська актриса та учасниця конкурсу «Міс Всесвіт» 1978 р.
 Кунітосі Манда (нар. 1956), японський кінорежисер, сценарист і кінокритик
 Лученіо Манда, філіппінський активіст і політик
 Мілорад Мандіч Манда (1961—2016), сербський актор
 Сіадабіда Манда (1970 р.н.), футболіст з Демократичної Республіки Конго

Вигадані персонажі 

 Манда, чудовисько з фільму «Атрагон» 1963 року, а пізніше — монстр у франшизі «Годзілла»

Див. також 

 Аманда (ім'я)